Ріє́ра — іспанське прізвище. Відомі носії:

 Альберт Рієра — іспанський футболіст, півзахисник.
 Ґабі Рієра — андоррський футболіст, нападник.
 Сіто Рієра — іспанський футболіст, нападник.

Іспанські прізвища